Nevera o pou de glaç, lloc on tradicionalment es conservava la neu
 Nevera o frigorífic, aparell que serveix per conservar productes a temperatures fredes
 Nevera (Camp de Morvedre), cim al terme municipal de Torres Torres, Camp de Morvedre
 Nevera (grup), grup musical català
 Tossal de la Nevera, muntanya de Catí, a la comarca de l'Alt Maestrat